Ord – okresowa rzeka w Australii
Miejscowości w USA:
 Ord – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
Gminy w USA:
 Ord (ang. Ord Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Antelope
 Ord (ang. Ord Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Valley
Kody:
 ORD – kod lotniska IATA dla portu lotniczego Chicago-O’Hare
W Wielkiej Brytanii:
 Ord – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)